Холстовка — название населённых пунктов в России:

 Холстовка — деревня в Наровчатском районе Пензенской области.
 Холстовка — село в Павловском районе Ульяновской области.